У́лица Спартака́ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Спартака — улица во Владикавказе.
 Улица Спартака — улица в Екатеринбурге.
 Улица Спартака — улица в Калуге.
 Улица Спартака — улица в Крымске.
 Улица Спартака — улица в Липецке.
 Улица Спартака — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Спартака — улица в Новосибирске.
 Улица Спартака — улица в Твери.
 Улица Спартака — улица в Чебоксарах.
 Улица Спартака — прежнее название проспекта Ленина в Челябинске.

Украина 
 Улица Спартака — улица в Днепре.
 Улица Спартака — улица в Донецке.
 Улица Спартака — улица в Киеве.
 Улица Спартака — улица в Полтаве.
 Улица Спартака — улица в Ровно.
 Улица Спартака — улица в Прилуках.